Мари́инская больни́ца (с 1935 до 1992 года — больница имени В. В. Куйбышева) — одна из старейших больниц Санкт-Петербурга, представляющая собой многопрофильный стационар с количеством мест для больных около тысячи.

Центральное здание располагается по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 56, а корпуса больницы занимают часть квартала, ограниченного Литейным проспектом, Невским проспектом, улицей Жуковского и улицей Маяковского.

История

XIX век 
 28 мая 1803 года — основание больницы ознаменовано закладкой камня в основании Церкви Святого апостола Павла с надписью: «Положен сей камень во основании св. храма во Имя Первоверховного Апостола Павла при устрояемой от Воспитательного дома больницы для бедных, содержимых и лечимых безденежно…». Решение об основании больницы было принято императрицей Марией Фёдоровной в качестве подарка к 100-летию города.
 2 июля 1805 года — освящение церкви и открытие больницы.

 1803—1828 годы — больница находится под руководством императрицы Марии Фёдоровны
 1828 год — после смерти императрицы больница получает название «Мариинская».
 1831—1864 годы — «первым консультантом» больницы является И. В. Буяльский.
 1831—1832 и 1871—1873 годы — эпидемии тифа, 1846 год — эпидемия чумы. Сотрудники Мариинской больницы активно борются с инфекциями.
 1889 год — в память о попечительской деятельности принца П. Г. Ольденбургского перед оградой больницы установлен памятник ему по проекту скульптора И. Н. Шрёдера. В советское время на месте памятника установили традиционную в медицинской символике чашу, обвитую змеёй Асклепия, а скульптурное изображение принца Ольденбургского было утрачено.
 1895 год — главным врачом становится профессор Е. В. Павлов.

XX век 

 1905 год — опубликован отдельным изданием очерк истории больницы за первые сто лет её существования, написанный Г. И. Поповым.
 1914—1917 годы — во время Первой мировой войны в больницу направлялись раненые. В 1917—1918 годах многие выздоравливающие раненые, в связи с революционными событиями и зачастую невозможностью выезда, продолжали находиться в больнице. В палатах были как сочувствующие революции, так и явные её противники. По воспоминаниям современников, велись жаркие дискуссии о будущем России, и часто утром в палатах недосчитывались людей — окружающие предпочитали молчать, зная, что ночью некоторые уходили «на Дон».
 1917 год — в дни революций в больницу направлялись пострадавшие в уличных боях.
 1918 год — Мариинская больница стала «Больницей в память жертв революции», в этом же году была закрыта церковь при больнице.
 1930 год — на территории организована служба переливания крови.
 1935 год — больнице присвоено имя В. В. Куйбышева.
 1937 год — создано травматологическое отделение, ставшее первым в городе.
 1941—1945 годы — в годы Великой Отечественной войны и блокады в больнице получали медицинскую помощь жители города и военнослужащие. Были созданы самостоятельные специализированные госпитали и отделения на базе 785 «оперативных коек». От бомбёжек пострадали операционная пристройка с Нейрохирургическим институтом, некоторые отделения, прачечная, кухня и другие помещения. Во время блокады некоторые сотрудники погибли от истощения и обстрелов, но больница работала безостановочно.
 1955 год — открытие на территории больницы Медицинского училища № 6.
 1992 год — возвращение исторического названия
 1999 год — в медучилище № 6 открыто отделение подготовки православных сестёр милосердия.

XXI век 
 2004—2008 годы — главное здание на реконструкции.

Отделения 

 Отделение скорой медицинской помощи
 Хирургия
 ОРИТ
 Урологическое отделение
 Отделение сосудистой хирургии
 Гинекологическое отделение
 Отоларингологическое отделение
 Отделение травматологии и ортопедии
 Отделение клинической эндоскопии
 Центр роботической хирургии
 1 неврологическое отделение
 2 неврологическое отделение
 Отделение неотложной кардиологии
 Кардиохирургия
 Нейрохирургическое отделение
 Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
 ОРИТ-1
 ОРИТ-2
 Отделение медицинской реабилитации
 Отделение физических методов лечения
 Терапевтическое отделение
 Кардиологическое отделение
 Отделение функциональной диагностики
 Клинико-диагностическое отделение (коммерческое)
 Амбулаторное офтальмологическое отделение
 Отделение офтальмологии
 Рентгеновское отделение
 Отделение рентгеновской компьютерной томографии
 Отделение магнитно-резонансной томографии
 Отделение ультразвуковой диагностики
 Отделение радионуклидной диагностики
 Кабинет денситометрии
 Клинико-диагностическая лаборатория
 Бактериологическая лаборатория
 Вспомогательные репродуктивные
технологии
 Городской нефрологический центр
 Городской центр профпатологии
 Отделение переливания крови
 Патологоанатомическое отделение
 Отделение анестезиологии и реанимации

Архитектура 

Главное здание больницы было спроектировано Дж. Кваренги. Им удачно применена коридорная планировка здания, а в полуподвальном этаже размещены вспомогательные службы: кухня, баня, кладовые; в бельэтаже — аптека и смотровые; на верхних этажах находятся палаты, конференц-зал и кладовые.

На территории больницы размещается 15 зданий, в которых находятся 18 клинических и 20 вспомогательных подразделений.

В послевоенные годы больница неоднократно ремонтировалась, а в начале 1960-х годов за главным зданием выстроили «спецкорпус» для лечения представителей партийной номенклатуры.

Современность 
На сегодняшний день в больнице работает более 1000 человек.

Мариинская больница — основа скорой медицинской помощи жителям центральной части Санкт-Петербурга (более 500 000 человек). Ежегодно в больнице проходят лечение более 60 000 пациентов, из которых около одной трети получают помощь амбулаторно. В хирургических отделениях (более 600 коек) ежегодно выполняется около 12 000 операций.

Примечания

Литература 
 Грекова Т. И., Голиков Ю. П. Медицинский Петербург. Очерки, адресованные врачам и их пациентам

Ссылки 

 Официальный сайт Мариинской больницы
 Необходимые телефоны Мариинской больницы
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Больницы Санкт-Петербурга
Литейный проспект
Здания и сооружения Центрального района